Ziehmesser, als Werkzeug, bezeichnet:
 Ziehmesser (Nutziehmaschine), zur spanenden Herstellung von Nuten in Metallen
 Zugmesser, zur groben Formgebung bei der Holzbearbeitung